Pila je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 210 stanovnika te 75 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji